René Girard (1923-2015), philosophe, professeur de littérature comparée, anthropologue français de l’Académie française ;
 René Girard (1954-), joueur et entraîneur français de football.